«Перед дождём» — картина Фёдора Васильева, написанная в 1870—1871 годах.
 «Перед дождём» — картина Константина Крыжицкого, написанная в 1880 году.